Molekulska formula -{C12H20N2O2}- se može odnositi na:

 Најлон
 Aspergilinska kiselina

en:C12H20N2O2